Arrakis (ster), een ster in het sterrenbeeld Draco
 Arrakis (fictieve planeet), een fictieve planeet uit het Duin-universum van Frank Herbert